Indien' kan henvise til:

 Indien – stat i den sydlige del af Asien
 Indien (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm instrueret af Albert Reumert Rasmussen
 Indien (film) – dansk kortfilm fra 1999 af Pernille Fischer Christensen
 Indien (dominion) – union imellem Indien og Pakistan i periode 1947 til 1950